Berri steht für:
 Berri (Australien), Kleinstadt in Australien
 Berri (Einheit), türkisches Längenmaß
 Berri-UQAM (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Berri (Ölfeld), ein Ölfeld in Saudi-Arabien

Berri ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Berri (1934–2009), französischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Melchior Berri (1801–1854), Schweizer Architekt
 Nabih Berri (* 1938), Parlamentspräsident des Libanon
 Robert Berri (1912–1989), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Berry